Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2002, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Luis Horna che ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (finale)
 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Assente
 Dick Norman (secondo turno)

 Alexandre Simoni (primo turno)
 Edgardo Massa (secondo turno)
 Joan Balcells (secondo turno)
 Axel Pretzsch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2002